

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kurzejów – część wsi Łagiewniki w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kurzejów – część wsi Szaniec w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Zobacz też